«Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish» () — четвёртый эпизод второго сезона мультсериала «Симпсоны», премьера которого состоялась 1 ноября 1990 года.

Сюжет 
Барт и Лиза ловят рыбу в пруду. К ним подъезжает Дэйв Шаттон — криминальный репортёр и спрашивает, словили ли они что-нибудь. В то же время Барт ловит рыбу с тремя глазами, причём сам пруд находится близ Спрингфилдской АЭС, и репортёры сразу же раздувают эту историю, обвиняя во всём мистера Бёрнса.

В то же время к нему приходит государственная инспекция по ядерной безопасности, обнаружившая в Спрингфилдской АЭС многочисленные нарушения. Они говорят, что мистеру Бёрнсу либо надо исправить все нарушения, либо АЭС закроют. Бёрнс, разочарованный, остаётся в АЭС до самой ночи, причём Гомер, заснувший на работе, также уходит домой только ночью. Подходя к своей машине, он видит мистера Бёрнса, плачущего в своей. Владелец АЭС рассказывает Гомеру о своих проблемах, и Гомер предлагает ему стать губернатором — ведь тогда он сможет сам решать, что хорошо, что плохо. Бёрнс соглашается.

Он нанимает команду, и их усилиями Бёрнс из «дьявола во плоти» превращается в патриота-филантропа и даже опережает свою соперницу Мэри Бэйли. За несколько дней до выборов команда Бёрнса советует ему побывать в доме одного из простых людей, чтобы доказать, что он не потерял связь с народом, и Бёрнс выбирает Гомера. Однако Мардж и Лиза, поддерживающие Мэри Бэйли, приготовили для мистера Бёрнса «сюрприз». Когда он сел к ним за стол, Мардж поставила на середину стола блюдо, оказавшееся той самой трёхглазой рыбой (ей дали имя «Моргун»), по-видимому, в сыром виде. Мистер Бёрнс пытается съесть её, но выплёвывает первый же кусочек и, таким образом, проигрывает свою кампанию. Бёрнс предупреждает, что мечты Гомера останутся невыполненными вымыслами…

Интересные факты 
 У Барта есть специальная папка, куда он складывает все статьи, связанные с ним. Когда он кладёт статью о трёхглазой рыбе, видно, что рядом лежит статья о вандале, испортившем статую Джебедаи Спрингфилда. Это отсылка к серии «The Telltale Head».
 Девиз штата, где находится Спрингфилд: «Не просто какой-то штат». Эта фраза особенно актуальна из-за того, что имя штата, где находится Спрингфилд, никогда точно не упоминалось.
 Когда Гомер уходит с работы, у его ног пробегает зелёная (видимо, от ядерного излучения) крыса. До этого он говорит по телефону о своём 12-часовом рабочем дне.
 В этой серии впервые упоминается полное имя мистера Бёрнса — Чарльз Монтгомери Бёрнс.
 98 % избирателей в начале предвыборной гонки считали мистера Бёрнса «презренным или даже хуже».
 Поскольку Гомер и Мардж поддерживали разных кандидатов, их дети также оказались по разные стороны баррикад. Когда Мардж и Гомер устанавливают на своей лужайке доки в пользу их любимого кандидата, мы видим, что Лиза носит футболку с надписью: «Жаль, что я недостаточно взрослая, чтобы голосовать за Мэри Бэйли», а Барт — «Мой отец сказал мне голосовать за мистера Бёрнса».
 Когда гримёры готовят Симпсонов к ужину с мистером Бёрнсом, продюсер, увидевший нагримированного Гомера говорит: «Нам нужен Джон Паблик (обозначение типичного члена социума в Америке), а не Тайрон Пауэр (актёр-красавчик из Голливуда)», хотя первоначально предполагалось, что за место Джона Паблика будет названо имя Рекса Хэррисона, однако сам Рекс умер до премьеры серии, поэтому было решено поменять имя.
 Этот эпизод выиграл премию ЭМА в 1991 году.
 В повторе этой серии, состоявшемся 25 июня 1992 года надпись на доске была: «„картошка“, а не „картошко“» ()

Культурные отсылки 
 Песня, которую мистер Бёрнс поёт, напившись у себя в кабинете — это «Brother, Can You Spare a Dime?» (), одна из наиболее известных американских песен времен Великой депрессии.
 Сцена, где мистер Бёрнс в ходе предвыборной гонки едет на танке — отсылка к такому же предвыборному ходу Майкла Дукакиса.
 Мэри Бэйли — имя одного из персонажей фильма «Эта прекрасная жизнь».
 Момент, когда Барт спрашивает у Гомера: «Твой босс уже правитель?», — отсылка к фильму «Гражданин Кейн», где сын Кейн спрашивает, стал ли его папа правителем.
 Сцена в самом конце эпизода, когда мистер Бёрнс на фоне своего портрета кричит: «Вы не можете поступить так со мной! Я — Чарльз Монтгомери Бёрнс!» — также отсылка к фильму «Гражданин Кейн».
 Название серии — отсылка к предвыборному лозунгу Герберта Гувера «По курице в каждой кастрюле и по машине в каждом гараже» ().

Ссылки 

Рисованные мультфильмы США 1990 года